Jardinense – abitanti di Jardim (Ceará)
Jardinense – abitanti di Jardim (Mato Grosso do Sul)
Jardinense – abitanti di Jardim do Seridó
Jardinense – abitanti di Santo Antônio do Jardim